KBBG steht für:
 KBBG (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 kurz für Ein Fall für KBBG, deutscher Kurzfilm
 Bahnhof Bonn-Bad Godesberg (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Branson Airport (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen

Abkürzung